Phobos (von griech.: φόβος phobos bzw. φοβία phobia = „Furcht“, „Angst“) kann folgende Bedeutungen haben:

 Phobos (Mythologie), ein Bruder des Deimos in der griechischen Mythologie
 Phobos (Mond), ein nach vorigem benannter Mond des Mars
 Phobos (Raumsonde), Name zweier sowjetischer Raumsonden, die diesen Mond erforschen sollten
 Phobos (Film), russischer Horrorfilm
 Aristoteles’ klassischer Tragödienbegriff in der Poetik, siehe Poetik (Aristoteles)#Definition der Tragödie
 Phobos (Musikfestival), ambient Musikfestival in Wuppertal
 eine ehemalige Ölbohrplattform und zukünftige Raketenstartrampe, siehe Starship (Rakete) #Startplätze

Sonstiges:
 Phobos Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis